Existuje více různých osobností s českým příjmením Řezáč:

 Ema Řezáčová (1903– 1997) – česká prozaička a dramatická spisovatelka
 František Josef Řezáč (1819–1879) – český kněz, pedagog a spisovatel
 Ivan Řezáč – více osob
 Jan Řezáč (1921–2009) – český básník, překladatel, nakladatelský redaktor a publicista
 Jan Řezáč (* 1984) – český konzultant webů a autor knihy Web ostrý jako Břitva
 Jaroslav Řezáč (1886–1974) – český hokejový brankář a funkcionář
 Michal Řezáč (* 1996) – český fotbalista
 Milan Řezáč (* 1978) – český zoolog
 Stanislav Řezáč (* 1973) – český sportovec, dálkový lyžař
 Tomáš Řezáč (1935–1992) – český novinář, emigrant a agent Státní bezpečnosti
 Václav Řezáč – více osob
 Vladimír Řezáč (1948–1996) – český politik, poslanec ČNR a PSP za KSČ, KSČM, SDL a ČSSD

Česká příjmení